Stauroteuthidae är en familj av bläckfiskar. Stauroteuthidae ingår i ordningen åttaarmade bläckfiskar, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stauroteuthidae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Stauroteuthidae